Brock může být:

křestní jméno
 Brock Lindow – zakládající člen a hlavní zpěvák aljašské post-hardcorové kapely 36 Crazyfists
 Brock Peters (1927–2005) – americký herec
 Brock Lesnar (* 1977) – americký profesionální wrestler

příjmení
 Robert Brock (1905–1979) – český dirigent
 Dave Brock (* 1941) – britský zpěvák, hudebník a skladatel
 Isaac Brock (1769–1812) – britský vojevůdce a kanadský národní hrdina
 Napoleon Murphy Brock (* 1945) – americký saxofonista, flétnista, klarinetista, kytarista, zpěvák, hudební skladatel a producent
 Nicolai Brock-Madsen (* 1993) – dánský fotbalový útočník